Iggesund peut à la fois correspondre à:

 Iggesund, un village en Hälsingland, Suède
 Iggesund Paperboard, une entreprise suédoise